

Persone 
 Elisabeth Frink – scultrice britannica
 Pat Frink – cestista statunitense

Altro 
 Frink – linguaggio di programmazione
 Professor Frink – personaggio della serie animata I Simpson